Vedlejší účinek může znamenat:

 Vedlejší účinek – v lékařství nezamýšlený účinek, který může doprovázet hlavní zamýšlený účinek léčby 
 Vedlejší účinek (programování) – pojem v programování